Mateusz Borowicz (ur. 18 lutego 1994 w Myszkowie) – polski żużlowiec.

Starty w lidze polskiej

Bibliografia 
 

Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1994
Żużlowcy PSŻ Poznań
Ludzie urodzeni w Myszkowie